L'expression Hong Kong Film Awards 1993 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1993
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1994 mais honorait des films sortis en 1993 à Hong Kong